Máxima Zorreguieta
 Jorge Zorreguieta